Praktikanten steht für: 

 Absolventen eines auf eine bestimmte Dauer ausgelegten Praktikums für das Erlernen neuer Kenntnisse und Fähigkeiten in einem Betrieb
 Praktikanten (Roman), einen Episodenroman der sowjetischen Science-Fiction-Autoren Arkadi und Boris Strugazki